Монсо́-сюр-Дордо́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Ліможа, 24 км на південний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 301 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 685,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монсо-сюр-Дордонь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монсо-сюр-Дордонь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез